Spassow oder Spassowa (weibliche Form) bzw. Spasov (kyrillisch Спасов) ist der Familienname folgender Personen:

 Dobrin Spassow (1926–2010), bulgarischer Philosoph, Hochschullehrer und Politiker
 Ljuben Spassow (* 1943), bulgarischer Schachspieler
 Boschidar Spassow (* 1949), bulgarischer Komponist
 Gjorgji Spasov (* 1949), nordmazedonischer Politiker und Hochschullehrer 
 Rumjana Spassowa (* 1989), bulgarische Eiskunstläuferin
 Saltirka Spassowa-Tarpowa (* 1933), bulgarische Turnerin 
 Teodosij Spassow (* 1961), bulgarischer Musiker

 Wiktor Spassow (* 1959), sowjetischer Stabhochspringer